Gregoriansk kan syfta på:

 Gregoriansk sång – en enstämmig, rytmiskt fri, ursprungligen oackompanjerad liturgisk sång inom den romersk-katolska kyrkan
 Gregorianska reformen – den kyrkoreform som på 1000-talet utgick från klostret Cluny och initierades av påven Gregorius VII
 Gregorianska kalendern – den kalender som används i de flesta av jordens länder